Те́хникум:
 Те́хникум — среднее специальное учебное заведение, являющееся в системе образования более высокой ступенью после средней школы и более низкой — перед высшим учебным заведением.

Топоним 
 Техникум — железнодорожная платформа в Белоруссии.
 Техникум — остановочный пункт в Ростовской области.
 Техникум — железнодорожная платформа в Крыму.

См. также 
 Техникумовское — сельское поселение в Алнашском районе Удмуртской Республики.